Чемпионат Европы по академической  гребле 1905 года был проведен 27 августа на канале Гент-Тернёзен в бельгийском городе Гент.

Медальный зачёт

Примечания